Hagegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hagegölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Hagegöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Hagegöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Hagegölen, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,

Se även
Hagagölen
Haggöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn